Franz může být:

 mužské rodné jméno, německy František
nositelé rodného jména
 Franz Josef Strauss
 Franz Vranitzky, rakouský kancléř

příjmení osob
 Bedřich Franz (1796–1860) – premonstrátský kanovník, opat, vědec, fotograf a pedagog
 Julius Heinrich Franz (1847–1923) – německý selenograf
 Kurt Hubert Franz (1914–1998) – nejprve nacistický kuchař, později velitel vyhlazovacího tábora Treblinka
 Marie-Louise von Franz (1915–1998) – švýcarská psycholožka
 Uta Franz (* 1935) – rakouská herečka
 Vladimír Franz (* 1959) – český hudební skladatel, malíř a vysokoškolský pedagog

ostatní
 Franz (kráter) – kráter na Měsíci

Související články 
 Franc
 Frank
 Seznam článků začínajících na „Franz“